Rio Guadalupe bzw. Río Guadalupe (in spanischsprachigen Ländern) ist der Name folgender Flüsse:

 Río Guadalupe (San Pablo), Fluss im Landkreis San Pablo de Lípez, Bolivien
 Río Guadalupe (San Antonio), Fluss im Landkreis San Antonio de Esmoruco, Bolivien
 Río Guadalupe (Guadalajara), Fluss in Bolivien
 Río Guadalupe (Guadiana), Fluss in Spanien
 Rio Guadalupe (Jemez River), Fluss in New Mexico (USA)
 Río Guadalupe (Río Porce), Fluss in Kolumbien

Siehe auch:
 Guadalupe River